Змагання з фехтування на шпагах в індивідуальній першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування 2017 пройшли 23 липня. Кваліфікація відбулась 20 липня.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Сарра Бесбес
| RD1-score01 = 13
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Катарін Холмс
| RD1-score02 = 12

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Ана Месіч
| RD1-score03 = 12
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Алеханда Ціснерос
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Еріка Кірпу
| RD1-score05 = 12
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Мара Наваррія
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Ана Лондон
| RD1-score07 = 5
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Лорен Рембі
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Єва Неліп
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Ізабель Ді Теллья
| RD1-score10 = 10

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Бет Крістманн
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Каміла Питка
| RD1-score12 = 8

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =

Нижня половина

Секція 3

Секція 4 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Юлія Беляєва
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Грета Верес
| RD1-score02 = 10

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Джулія Ріцці
| RD1-score03 = 9
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Сон Се Ра
| RD1-score04 = 10

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Анна Ван Брюммен
| RD1-score05 = 12
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Сю Ченьсі
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Марія Мартінес
| RD1-score07 = 5
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =

Посилання 
Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2017